Китчен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Китчен, Джули (по прозвищу Королева Муай Тай; род. 1977) — 15-кратная чемпионка мира по тайскому боксу; 7-кратная чемпионка Англии и обладательница двух Европейских титулов.
 Китчен, Майкл (род. 1948) — британский театральный и телевизионный актёр, продюсер.
 Китчен, Перри (род. 1992) — американский футболист, опорный полузащитник.
 См. также 
 Китч (значения)
 The Kitchen